Победители турнира 2009 года —  Кара Блэк /  Лизель Хубер, переигравшие в финале  Марию Кириленко /  Агнешку Радваньскую.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Квета Пешке /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Франческа Скьявоне ''(Полуфинал)

<ol start="5">
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Первый раунд, снятие с турнира)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Первый раунд)
 Моника Никулеску /  Елена Веснина ''(Четвертьфинал)
 Чжань Юнжань /  Сунь Тяньтянь ''(Четвертьфинал)

Сетка

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финальные раунды

Ссылки 
 Сетка турнира

Теннисный чемпионат Дубая 2009